The Evil Thereof – cortometraggio del 1913 prodotto dalla Edison Company
The Evil Thereof – film del 1916 diretto da Robert G. Vignola